A Oldřichovice földrajzi név az alábbi csehországi településekre utalhat:

  Oldřichovice, község a Zlíni járásban
  Oldřichovice, Dešenice község településrésze a Klatovyi járásban
  Oldřichovice, Třinec városrésze a Frýdek-místeki járásban
  Oldřichovice, Ústí nad Orlicí városrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban

Lásd még 

Oldřichov (egyértelműsítő lap)